Eleonora van Castilië (1202-1244), vrouw van Jacobus I van Aragón
Eleonora van Castilië (1241-1290), koningin en vrouw van Eduard I van Engeland
Eleonora van Castilië (1307-1359), tweede echtgenote van Alfons IV van Aragón
Eleonora van Castilië (1362-1416), getrouwd met Karel III van Navarra en koningin van Navarra van 1375-1416
Eleonora Urraca van Castilië (1374-1455), koningin van Aragón, gravin van Alburquerque
Eleonora van Habsburg (1498-1558), koningin van Portugal, vrouw van Emanuel I van Portugal